Il singolare maschile  del torneo di tennis Heineken Trophy 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Patrick Rafter che ha battuto in finale Andrei Pavel 3-6, 7-6(7), 6-4.

Teste di serie 

 Assente
 Patrick Rafter (campione)
 Richard Krajicek (quarti di finale)
 Karol Kučera (semifinali)

 Tommy Haas (semifinali)
 Jonas Björkman (quarti di finale)
 Jan Siemerink (primo turno)
 Bohdan Ulihrach (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Heineken Trophy 1999
ATP Tour 1999